XXX kan have flere betydninger, heriblandt:

 Tallet 30 i romertal
 xXx - film fra 2002
 .xxx - generisk topdomæne tiltænkt pornografisk indhold
 "Ingen møntenhed" - kode i ISO 4217

Se også 
 Amsterdams byvåben og flag, som indeholder tre andreaskors